Stupan von Ehrenstein ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Maria Stupan von Ehrenstein († 1776), österreichischer Hofbeamter und Politiker
 Felix Matthäus Stupan von Ehrenstein (1743–1800), österreichischer Jurist
 Ignaz Stupan von Ehrenstein (1780–1840), österreichischer Hofbeamter
 Johann Jakob Stupan von Ehrenstein (1664–1739), österreichischer Komponist